Bahnhofstraße 14 steht für:

 Fachwerkhaus Bahnhofstraße 14 (Grebenstein)
 Villa Bahnhofstraße 14 (Weißenburg in Bayern)